Go-go dancing — atividade de dançarinos que trabalham no entretenimento de festas e clubes noturnos
 Lap dance — dança no colo
 Pole dance — dança no poste
 Striptease — ato de despir-se eroticamente para outra(s) pessoa(s), geralmente envolvendo dança

Ver também 
 Arte erótica
 Dança